mellow (muziek), rustige en zweverige muziek, als genre vaak: house en elektronische muziek
Mellow (album), een muziekalbum van Maria Mena